Het ATP-toernooi van München 2015 (met de officiële naam BMW Open by FWU AG) werd gespeeld van 27 april tot en met 3 mei 2015. Er werd gespeeld op de outdoor gravelbanen van de Münchener Tennis- und Turnierclubs Iphitos in de Duitse stad München.

Het enkelspel werd gewonnen door Andy Murray. Hij versloeg in de finale Philipp Kohlschreiber met 7-6(4), 5-7 en 7-6(4). Het dubbelspel werd gewonnen door Alexander Peya en Bruno Soares. Zij versloegen in de finale Alexander Zverev en Mischa Zverev met 4-6, 6-1 en [10-5].

Het toernooi van 2015 trok 35.500 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

München
ATP-toernooi van München